Als Dritte Republik wird bezeichnet:

 Dritte Französische Republik, vom Sturz Napoléons III. bis zur Besetzung durch das nationalsozialistische Deutschland (1871–1940)
 Dritte Republik (Gambia), die präsidiale Republik (2017–heute)
 Dritte Republik (Demokratische Republik Kongo), in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo, die Zeit nach den Wahlen unter Joseph Kabila (2006–heute)
 Dritte Koreanische Republik, in der Geschichte Südkoreas von der Militärregierung bis zur Yushin-Verfassung (1963–1972)
 Dritte Republik (Mali), welche nach dem Sturz Tourés im Jahr 1990 ausgerufen wurde.
 Dritte Polnische Republik, seit dem Ende des Ostblocks (1990–heute)
 Dritte Portugiesische Republik, die Zeit seit der Nelkenrevolution (1974–heute)
 Dritte Republik (Österreich), ein Verfassungskonzept der FPÖ
 Dritte Republik (Ungarn), in der Geschichte Ungarns seit dem Ende des Ostblocks (1990–heute)
 Dritte Tschechoslowakische Republik, in der Geschichte der Tschechoslowakei von 1945 bis 1948

Siehe auch:

 Erste Republik
 Zweite Republik
 Vierte Republik
 Fünfte Republik
 Sechste Republik
 Drittes Reich (Begriffsklärung)
 Dritter Stand (alle freien Bauern und Bürger)